Wonderland steht für:
 Wonderland (Album), zwölftes Studioalbum der britischen Band Take That
 Wonderland (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Wonderland (australische Fernsehserie), australische Fernsehserie
 Wonderland (Band), deutsche Musikband
 Wonderland (1999), britischer Spielfilm von 1999
 Wonderland (2003), US-amerikanischer Spielfilm von 2003
 Wonderland (Dubai), Freizeitpark in Dubai
 Wonderland (Peking), Freizeitpark in der Nähe von Peking
 Waldfrieden Wonderland, Musikfestival in der Nähe von Osnabrück
 Wonderland (Computerspiel), Computerspiel
 Wonderland (Magazin), Österreich über Architektur
 Wonderland (Musical), ein Broadway-Musical von Frank Wildhorn
 Wonderland (Lied), Single der Popgruppe Passion Fruit (2000)

Wonderland ist das Pseudonym von:
 Alison Wonderland (eigentlich Alex Sholler; * 1986), australische Sängerin, DJ und Produzentin
 Carolyn Wonderland (eigentlich Carolyn Bradford; * 1972), US-amerikanische Bluesmusikerin

Siehe auch
 8. Wonderland, französischer Spielfilm von 2009
 Alice in Wonderland (Begriffsklärung)
 Mr. Tompkins in Wonderland
 Wunderland (Begriffsklärung)